Washington je lahko:

Priimek:

 Denzel Washington (* 1954), ameriški igralec
 ameriški predsednik George Washington.

Washington označuje tudi geografske pojme:

 Washington (zvezna država)
 glavno mesto ZDA Washington, D.C.
 goro Mount Washington

in še več mest v ZDA:

 Washington, Arkansas;
 Washington, Connecticut;
 Washington, Georgia;
 Washington, Illinois;
 Washington, Indiana;
 Washington, Iowa;
 Washington, Kansas;
 Washington, Louisiana;
 Washington, Maine;
 Washington, Massachusetts;
 Washington, Missouri;
 Washington, Nebraska;
 Washington, New Hampshire;
 Washington, New Jersey;
 Washington, New York;
 Washington, North Carolina;
 Washington, Ohio;
 Washington, Oklahoma;
 Washington, Pensilvanija;
 Washington, Utah;
 Washington, Vermont;
 Washington, Virginija;
 Washington, Zahodna Virginija;
 Washington, Wisconsin.